Il doppio del torneo di tennis Fila Europa Cup 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Bettina Bunge e Claudia Kohde Kilsch che hanno battuto in finale Ivanna Madruga e Catherine Tanvier 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Ivanna Madruga /  Catherine Tanvier (finale)
 Bettina Bunge /  Claudia Kohde Kilsch (campionesse)

 Dianne Fromholtz /  Kathleen Horvath (semifinali)
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fila Europa Cup 1983